Early se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John W. Early
 M.P. Early